La Route nationale 573 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La Route nationale 573 en France.
 La route nationale 573 en Belgique.

Voir aussi